Князь Иван Дмитриевич Хворостинин (ум. 16 сентября 1613, Астрахань) — голова, воевода, кравчий и окольничий во времена правления Фёдора Ивановича, Бориса Годунова и Смутное время.

Из княжеского рода Хворостинины. Старший сын знаменитого полководца Дмитрия Ивановича Хворостинина. Имел младшего брата, князя Юрия Дмитриевича.

Биография

Служба при Фёдоре Ивановиче 
До 1598 года показан стольником. В 1592 году голова и есаул в Серпуховском государевом походе против крымских татар. В этого же году на первом стане в Серпухове, в Чертоновке 14 мая упомянут приставом у крымского гонца.

Служба при Борисе Годунове 
В 1599 году пристав при шведском королевиче Густаве, в 1600 году — при персидских, в 1601 году — при английских послах. В 1602 году — стольник при королевиче Густаве, смотрел в кривой государев стол. В этом же году становится первым воеводой Сторожевого полка в Орле, а после в той же должности в Борисове. В 1603 году отозван в Москву, где вновь был приставом при королевиче Густаве, в декабре назначен объезжим головой в Земляном городе по  Неглинной. За верную преданность царю, 24 апреля 1604 года на Пасху, он приглашён к царскому столу и пожалован в окольничие и в этом же году представлял государю персидских послов, в марте третий в ответе с английским послом, а потом отправлен в Рязань дворян и детей боярских верстать. Под этим же годом упоминается Арзамасская десятня князя И.Д. Хворостина.  В 1605 году осадный воевода в Шацке.

Служба в Смутное время 
В 1606 году третий в меньшем совете Лжедмитрия I и в этом году получил от него титул кравчий. С 1607 года Хворостинин — первый воевода в Астрахани, куда за верную службу Борису Годунову был сослан Василием Ивановичем Шуйским. Здесь он поднимает астраханцев против Василия Шуйского и переходит на сторону Лжедмитрия II. Но, когда на престол взошла династия Романовых, Иван Дмитриевич отрёкся от Лжедимитрия II и стал «верным слугою» царя Михаила Фёдоровича. 

Хворостинин погиб 16 сентября 1613 года, во время осады Астрахани Иваном Заруцким, с которым он вступил в бой.

По родословной росписи показан бездетным. Погребён в Троице-Сергиевой лавре.

Примечания

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Хворостинин Иван Дмитриевич.  стр. 322.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Хворостинин Иван Дмитриевич. стр. 
Иван Дмитриевич
Воеводы Астрахани